Des clubs brésiliens de football :
 Botafogo de Futebol e Regatas, le célèbre club de Rio de Janeiro.
 qui possède sa section football de plage : Botafogo de Futebol e Regatas (football de plage)
 Botafogo Futebol Clube, club de Ribeirão Preto (São Paulo).
 Botafogo Futebol Clube, club de João Pessoa (Paraíba).
 Botafogo Futebol Clube, club de Macaé (Rio de Janeiro). En 2000 prend le nom de Macaé Esporte Futebol Clube [cf.  Macaé Esporte Futebol Clube].
 Botafogo Esporte Clube, club de Ipiaú (Bahia) [cf.  Botafogo Esporte Clube Ipiaú].
 Esporte Clube Botafogo, club de Fagundes Varela (Rio Grande do Sul) [cf.  Esporte Clube Botafogo (RS)].
 Sport Club Botafogo, club de Salvador (État de Bahia).

Un lieu :
Botafogo : une plage et un quartier de la ville de Rio de Janeiro au Brésil.

Une figure de danse :
Botafogo une figure de danse de samba.

Voir aussi